Бойковице () — город в Чехии в Злинском крае, районе Угерске-Градиште. Расположен на юго-востоке страны в исторической Моравской Словакии в предгорьях Белых Карпат. Рядом находится чешско-словацкий заповедник «Белые Карпаты».

Находится в 12-ти км восточнее г. Угерски-Брод на реке Ольшаве.

История 
История города восходит к XI веку, когда здесь возникло небольшое поселение. Статус города был получен в 1449 году. В 16 веке город подвергся нападению и разрушению венгерским войском.

Расцвет города наступил в XIX веке, когда здесь была построена железная дорога (1887).

Официальный статус город получил в 1965 году.

Достопримечательности 

 Замок Новый Светлов
 музей города
 костëл св. Лаврентия

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Бойковице 

Города Злинского края
Населённые пункты, основанные в 1449 году